

Pseudonyme 

 Madame Moriss (1828-1875), pseudonyme de Rosine Cahen, photographe française ;
 Moriss (1874-1963), pseudonyme de Maurice Frédéric Édouard Boyer, dessinateur et comédien français.

Pseudonyme
Homonymie de pseudonyme